Хумаюн, Насір-ад-Дін Мухаммад Хумаюн (6 березня 1508, Кабул — 27 січня 1556, Делі) — падишах Імперії Великих Моголів з 1530 року. 
 Хумаюн Рашид Чоудхурі — міністр закордонних справ Бангладеш (1981–1982) (1985–1988).
 Харем-і Хумаюн (тур. Harem-i Hümâyûn) - гарем султанів Османської імперії, впливав на рішення султана у всіх областях політики.